Szigeti Jenő (1881–1944) festő
 Szigeti Jenő (1890–1949) színész
 Szigeti Jenő (1906–1977) adventista lelkész
 Szigeti Jenő (1936–2020) adventista lelkész, egyháztörténész, egyetemi tanár